Солёный — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Солёный — станция в Шалкарском районе Актюбинской области.

Россия 
 Солёный — посёлок в Наримановском районе Астраханской области.
 Солёный — хутор в Ишимбайском районе Башкортостана.
 Солёный — хутор в Кантемировском районе Воронежской области.
 Солёный — хутор в составе города Горячий Ключ Краснодарского края.
 Солёный — хутор в Темрюкском районе Краснодарского края.
 Солёный — хутор в Пролетарском районе Ростовской области.
 Солёный — посёлок в Самойловском районе Саратовской области.

См. также 
 Солёный Лиман
 Солёный пёс
 Солёное